Porphyrogenes är ett släkte av fjärilar. Porphyrogenes ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tjockhuvuden
Porphyrogenes